Saint John — capital da província de Nova Brunswick, no Canadá
 Saint John (Barbados) — paróquia de Barbados
 Saint John (Ilhas Virgens Americanas) — ilha das Caraíbas
 Rio Saint John — rio da América do Norte

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos